Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) — международный союз общественных объединений, занимающихся защитой прав потребителей. По данным на 2020 год, членами КонфОП являются 36 общественных организаций потребителей из 6 стран СНГ — России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Таджикистана. Штаб-квартира организации находится в Москве. Конфедерация была образована в 1989 году как Федерация обществ потребителей СССР, а в 1991 году была преобразована в КонфОП. Является членом Международной организации потребителей (Consumers International).

Органы управления 
Органами управления КонфОП являются Конгресс, Высший координационный совет и Правление.

Конгресс представляет собой общее собрание членов конфедерации, он проводится раз в 3 года; это высший орган управления КонфОП.

Высший координационный совет занимается общим руководством деятельности КонфОП между заседаниями Конгресса.

Правление является коллегиальным исполнительным органом, оно занимается оперативным управлением конфедерацией.

Деятельность 
КонфОП занимается защитой прав и отстаиванием законных интересов потребителей в их взаимоотношениях с бизнесом и государством. Потребителям даётся юридическая защита, предоставляется независимая и объективная информация, оказываются консультации. Среди других направлений деятельности конфедерации законотворческая, образовательная и исследовательская деятельность. В 1998 году КонфОП организовала Конкурс по основам потребительских знаний для школьников, который затем был преобразован во Всероссийскую олимпиаду по предпринимательству и основам потребительских знаний. После этого схожие конкурсы стали проводиться в Белоруссии, Таджикистане и Украине.

Примечания

Ссылки 
 konfop.ru — Официальный сайт КонфОП

Международные общественные организации
Права потребителей